Klokočí est un toponyme qui peut désigner :

Klokočí, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc ;
 Klokočí, une commune du district de Semily, dans la région de Liberec.

Homonymie de localités en  Tchéquie